Koech est un patronyme originaire du Kenya qui signifie "né entre six et sept heures du matin".

Patronyme 

 Bernard Koech (né en 1986), athlète kényan
 Benson Koech (né en 1974), athlète kényan
 Enock Koech (né en 1981), athlète kényan
 Isiah Koech (né en 1993), athlète kényan
 John Koech  (né en 1995), athlète kényan naturalisé bahreïnien
 Paul Koech (1969-2018), athlète kényan
 Paul Kipsiele Koech (né en 1981), athlète kényan
 Peter Koech (né en 1958), athlète kényan

Notes et références 

Patronyme kényan